Shaheen ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Shaheen (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Elias Shaheen (1914–1991), libanesischer Geistlicher, Bischof in Kanada
 Fahad Shaheen (* 1985), kuwaitischer Fußballspieler
 Jack Shaheen (1935–2017), US-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler
 Jeanne Shaheen (* 1947), US-amerikanische Politikerin
 Omar al-Shaheen (* 1992), kuwaitischer Poolbillardspieler
 Robert Joseph Shaheen (1937–2017), US-amerikanischer Bischof
 Saif Saaeed Shaheen (* 1982), katarischer Langstreckenläufer
 Simon Shaheen (* 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker und -komponist

Shaheen bezeichnet des Weiteren:

 den Außenauftritt der privaten pakistanischen Fluggesellschaft Shaheen Air International
 im englischen Sprachraum bezeichnet Shaheen Falcon verschiedene Unterarten des Wanderfalken, die im Nahen Osten und auf dem Indischen Subkontinent beheimatet sind. Davon leitet sich der Name des afghanischen Fußballvereins Shaheen Asmayee ab.